Santa Cruz de la Sierra kan syfta på följande platser:

Bolivia 

 Santa Cruz de la Sierra,

Spanien 

 Santa Cruz de la Sierra (kommun), Extremadura, Provincia de Cáceres, 
 Santa Cruz de la Sierra (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Cáceres,

Se även
 Santa Cruz